Tiana kan henvise til 

 Tiana (Italien), en by i Sardinien.
 Tiana (Spanien), en by i Catalonien.